Burt’s Island ist der Name folgender Inseln:

von Bermuda:

 Burt’s Island (Warwick) (), Insel im Warwick Parish
 Burt’s Island (Saint Georges) (), Insel im Saint George’s Parish